Кастры́чник ( ) — октябрь, название десятого месяца года на белорусском языке, а также название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кастрычник — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Кастричник — упразднённая деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Кастрычник — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

См. также 
 
Октябрь